Le Grasshopper Cup 2017 est l'édition 2017 du Grasshopper Cup qui se déroule à Zurich du 3 au . 
Le tournoi comprend 16 joueurs dont 8 têtes de série et une wild card Nicolas Müller.

Grégory Gaultier remporte le titre avec son  match d'affilée victorieux, restant invaincu depuis janvier remportant successivement les tournois Open de Suède, Windy City Open, British Open et El Gouna International.

Dotation et points 
En 2017, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant:

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Grasshopper Cup
 Saison 2016-2017 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

Grasshopper Cup
Sport en Suisse en 2017
Sport en mai 2017
Squash en 2017